Bielsko-Biała, een stad gelegen in het woiwodschap Silezië
Bielsko (Groot-Polen), een dorp gelegen in het woiwodschap Groot-Polen
Bielsko (Pommeren), een dorp gelegen in het woiwodschap Pommeren